Сви́рин — русская фамилия, имеющая женскую форму — Свирина. Среди наиболее известных её носителей можно выделить следующих личностей:

 Александр Свирин (наст. фамилия — Шапиро; 1912—84) — советский детский писатель и поэт.
 Алексей Свирин (род. 1978) — российский гребец.
 Свирин, Анатолий Алексеевич — генерал-майор
 Свирин, Андрей Ермолаевич — генерал-майор
 Василий Свирин (1777 — после 1832) — чиновник 4-го класса, управляющий Провиантским департаментом Военного министерства, член Совета военного министра.
 Свирин, Иван Ермолаевич — генерал-майор
 Михаил Свирин (1960—2014) — российский военный историк и писатель.
 Руслан Свирин (род. 1969) — украинский спортивный журналист и телекомментатор.
 Юрий Свирин (1900—86) — советский театральный актёр, драматург.

 Наталья Свирина — российский учёный, доктор педагогических наук, профессор.

См. также 
 Свира
 Свирь
 Свирино